Giolitti ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Giolitti (1915–2010), italienischer Politiker
 Giovanni Giolitti (1842–1928), italienischer Politiker und Premierminister

Giolitti bezeichnet

 Giolitti (Unternehmen), Betreiber der gleichnamigen Eisdielen in Rom